Okręty US Navy o nazwie USS  "Columbus":
 Pierwszy  był 24 działowym okrętem zakupionym przez Marynarkę Kontynentalną w 1775 i pozostającym w służbie do przechwycenia i spalenia w 1778.
 Drugi  był 74 działowym okrętem liniowym. Wszedł do służby w 1819 i pozostawał w niej z przerwami w 1861. Zatopiony by nie wpadł w ręce wroga.
 Trzeci  był krążownikiem ciężkim. Wszedł do służby pod koniec II wojny światowej. Przerobiony na krążownik rakietowy CG-12 w 1959. Wycofany ze służby w 1975.
 Czwarty   jest okrętem podwodnym typu Los Angeles. Wszedł do służby w 1993.

Columbus